Аддис-Алем — название нескольких городов в Эфиопии:

Аддис-Алем (Оромия) (также известен как Еджерса) — самый большой и известный, расположен в регионе Оромия.

Другие города:
Аддис-Алем, (юго-запад Амхара) расположен на юго-западе региона Амхара;
Аддис-Алем, (юг Амхара) расположен на юге региона Амхара;

Аддис-Алем также название окрестностей Гондэра.